een draadloos alarmeringsnetwerk, zie P2000 (netwerk)
 een homecomputer van Philips, zie Philips P2000
 een halfautomatisch pistool van de firma Heckler & Koch